Па́вел Дёмин: Дёмин, Павел Михайлович (1896—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Дёмин, Павел Петрович (1903—1976) — советский военачальник.
 Дёмин, Павел Семёнович (1925—2008) — советский легкоатлет, тренер.